Vierschach ist
eine Schachvariante, siehe Vierschach (Schachvariante)
eine Ortschaft in Südtirol, siehe Vierschach (Innichen) (italienisch: Versciaco)